Карлос Алберто Гамбаротта (; 7 декабря 1893 — 17 марта 1944, Кампус-ду-Жордау), в некоторых источниках ошибочно указан, как Гамбаротто () — бразильский футболист, нападающий.

Карьера 
Карлос Алберто родился в известной футбольной семье италобразильцев Гамбаротта, куда входили его братья, Итало, Гвидо и Леоне. Все они в 1920-1930-х годах играли за «Коринтианс». Он начал карьеру в клубе «Итало». Оттуда футболист перешёл в «Коринтианс», дебютировав в составе команды 15 ноября 1919 года; тогда же форвард забил первый мяч за клуб. В 1922 году он выиграл титул чемпион штата Сан-Паулу и стал лучшим бомбардиром турнира. Гамбаротта играл за «Тимау» до 1928 года, проведя 180 матчей и забив 81 гол, по другим данным — 166 матчей и 79 голов, по третьим — 167 матчей (127 побед, 16 ничьих и 24 поражения) и 82 гола. Дважды футболист забивал по 4 гола: 11 июля 1920 года в ворота «Сантоса» («Коринтианс» выиграл 11:0, что до сих пор является самой крупной победой в истории этого противостояния) и 17 декабря 1922 года в матче с «АА Сан-Бенто».

Тогда же игрок выступал в составе сборной Бразилии, в которой провёл 2 матча, в каждом из которых забивал по голу. Первый из мячей принёс Бразилии победу в единственном матче Кубка Рока. Также игрок попал в состав национальной команды, поехавшей на чемпионат Южной Америки, но на поле не выходил. В 1931 году Карлос Алберто перешёл в клуб «Баия», где дебютировал 1 марта в матче с «Ипирангой» (2:0). С этим клубом нападающий выиграл один чемпионат штата. За клуб Гамбаротта провёл 38 матчей и забил 19 голов.

Международная статистика

Достижения

Командные 
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1922, 1923, 1924, 1928 (АПЕА)
 Обладатель Кубка Рока: 1922
 Чемпион Южной Америки: 1922
 Чемпион штата Баия: 1931

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата штата Сан-Паулу: 1922 (19 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ogol.com.br

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Баия»